Prospiekt Mira – stacja moskiewskiego metra (kod 093) linii Kałużsko-Ryskiej, położona przy alei Prospiekt Mira
 Prospiekt Mira – stacja moskiewskiego metra linii okrężnej (kod 069), położona przy ulicy Prospekt Mira